3 miejscowości w Polsce: 
 Szczepkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Szczepkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Szczepkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Zobacz też: Szczepkowo Borowe, Szczepkowo-Giewarty, Szczepkowo-Iwany, Szczepkowo-Pawełki, Szczepkowo-Zalesie